São Roque kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Roque (kommunhuvudort), São Paulo, 
 São Roque (kommun), São Paulo,

Portugal 

 São Roque (ort), Aveiro, Oliveira de Azeméis, 
 São Roque do Pico (ort), Azorerna, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar